Верина — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Верина, Галина Владимировна — российский учёный-юрист, доктор юридических наук, профессор Саратовской государственной юридическая академии.
 Верина, Зинаида Иольевна (в девичестве Грачёва; 1926—2005) — бригадир животноводов, Герой Социалистического Труда.